sanctie (straf).
sanctie (onderwijs) (sanctie van studie), het geheel van regels waarmee in Vlaanderen een leerjaar of studie wordt afgesloten.
 economische sanctie.